Nome comune dei pesci appartenenti alla famiglia Echeneidae
 Nome scientifico di un genere della stessa famiglia: Remora